Димитър Михайлов може да се отнася за:

 Димитър Михайлов, български зограф от XIX век
 Димитър Михайлов (1866 - 1936), български учител от Дойран
 Димитър Михайлов (1833 - ?), български свещеник
 Димитър Михайлов (1881 - ?), български революционер от ВМОРО
 Димитър Михайлов (1873 – 1932), български общественик от Македония
 Димитър Михайлов (1933 – 2009), български юрист